El término Richter puede hacer referencia a:

 E. O. Richter, fábrica alemana de compases fundada en 1875 y desaparecida en 1992
 Escala sismológica de Richter, graduación empleada para estimar la fuerza de los terremotos.
 Richter (Electro-Rock), banda de Electro-Rock procedente de Argentina.

Personajes
Johann Paul Friedrich Richter (1763-1825), más conocido como Jean Paul, escritor alemán.
Adrian Ludwig Richter (1803-1884), pintor alemán.
Andrés Lewin-Richter (n.1937), compositor e ingeniero industrial español.
Annegret Richter (n. 1950), atleta alemana especialista en pruebas de velocidad.
Burton Richter (n. 1931), físico estadounidense ganador del Premio Nobel en 1986.
Charles Francis Richter (1900–1985), sismólogo estadounidense, inventor de la escala que lleva su nombre.
Emil Oskar Richter (1841-1905), industrial alemán fundador se la empresa fabricante de compases E. O. Richter 
Jeremias Benjamin Richter (1762–1807), químico alemán, desarrollador de la estequiometría.
Ludwig Lajos Richter (1844-1917), botánico.
Ronald Richter (1909–1991), científico argentino de origen austríaco.
Sviatoslav Richter (1915-1997), pianista soviético.
Karl Richter (1926-1981), director de orquesta y organista alemán, especialista en Johann Sebastian Bach.
Gerhard Richter (1932), pintor y fotógrafo alemán.
Erwin Richter, piloto mexicano de rallies.